Joe Dever – scrittore e autore di giochi britannico
 Kaitlyn Dever – attrice statunitense
 Seamus Dever – attore statunitense